6-я гвардейская военно-транспортная авиационная Запорожская Краснознамённая орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизия (6-я гв. втад) — соединение Военно-воздушных сил (ВВС) Вооружённых сил РККА штурмовой авиации, принимавшее участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

История наименований 
 290-я штурмовая авиационная дивизия;
 6-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия;
 6-я гвардейская штурмовая авиационная Запорожская дивизия;
 6-я гвардейская штурмовая авиационная Запорожская Краснознамённая дивизия;
 6-я гвардейская штурмовая авиационная Запорожская Краснознамённая ордена Суворова дивизия;
 6-я гвардейская штурмовая авиационная Запорожская Краснознамённая орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизия;
 6-я гвардейская транспортная авиационная Запорожская Краснознамённая орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизия (27.04.1946 г.);
 6-я гвардейская военно-транспортная авиационная Запорожская Краснознамённая орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизия (12.10.1955 г.);
 6-я гвардейская военно-транспортная авиационная Запорожская Краснознамённая орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизия ВВС Украины (01.01.1992 г.);
 Полевая почта 55685.

История 
История дивизии берет свое начало с создания в 1942 году 290-й штурмовой авиационной дивизии. День части определён 12 сентября.

Дивизия принимала участие в операциях и битвах:
 Сталинградская битва с 16 декабря 1942 года по 2 февраля 1943 года;
 Среднедонская операция с 16 декабря 1942 года по 30 декабря 1942 года;
 Ворошиловградская операция «Скачок» с 29 января 1943 года по 18 февраля 1943 года;
 Воздушная операция 6 мая 1943 года;
 Изюм-Барвенковская операция с 17 июля 1943 года по 27 июля 1943 года;
 Белгородско-Харьковская операция «Румянцев» с 3 августа 1943 года по 23 августа 1943 года;
 Донбасская операция с 13 августа 1943 года по 24 августа 1943 года.

За образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм Приказом НКО СССР дивизия переименована 24 августа 1943 года в 6-ю гвардейскую штурмовую авиационную дивизию

Дивизия принимала участие в операциях и битвах:
 Донбасская операция с 24 августа 1943 года по 22 сентября 1943 года;
 Запорожская операция с 10 октября 1943 года по 14 октября 1944 года;
 Днепропетровская операция с 23 октября 1943 года по 5 ноября 1943 года;
 Никопольско-Криворожская наступательная операция с 30 января 1944 года по 29 февраля 1944 года;
 Березнеговато-Снигирёвская наступательная операция с 6 марта 1944 года по 18 марта 1944 года;
 Одесская наступательная операция — с 26 марта 1944 года по 14 апреля 1944 года;
 Львовско-Сандомирская операция с 13 июля 1944 года по 3 августа 1944 года;
 Висло-Одерская операция с 12 января 1945 года по 3 февраля 1945 года;
 Нижне-Силезская операция с 8 февраля 1945 года по 24 февраля 1945 года;
 Верхне-Силезская наступательная операция с 15 марта по 31 марта 1945 года;
 Берлинская операция с 16 апреля 1945 года по 8 мая 1945 года;
 Пражская операция с 5 мая 1945 года по 12 мая 1945 года.

За образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм в Запорожской опрерации 14 октября 1943 года Приказом ВГК № 33 6-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии присвоено почётное наименование «Запорожская».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 февраля 1944 года 6-я гвардейская штурмовая авиационная Запорожская дивизия награждена орденом «Боевого Красного Знамени» и орденом Суворова II степени.

Верховным Главнокомандующим дивизии объявлены благодарности:
 за освобождение города Запорожье;
 за овладение городами Владимир-Волынский и Рава-Русская;
 за овладение городом Пиотркув (Петроков);
 за овладение городами Крайцбург, Розенберг, Питшен, Ландсберг и Гуттентаг;
 за овладение городами Лигниц, Штейнау, Любен, Гайнау, Ноймаркт и Кант;
 за овладение городами Нейштедтель, Нейзальц, Фрейштадт, Шпроттау, Гольдберг, Яуэр, Штригау;
 за овладение городами Грюнберг, Зоммерфельд и Зорау;
 за овладение городом и крепостью Глогау;
 за овладение городами Эссен, Кирххайн, Фалькенберг, Мюльберг, Пульснитц;
 за ликвидацию группы немецких войск, окруженной юго-восточнее Берлина;
 за овладение городом Берлин;
 за овладение городом Дрезден;
 за освобождение города Прага.

После окончания войны дивизия базировалась на аэродроме Белая Церковь. В июне 1946 году дивизия переформирована в 6-ю гвардейскую военно-транспортную авиационную Запорожскую Краснознаменную орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизию и перебазирована на аэродром Кривой Рог (Днепропетровская область). В своем составе дивизия на момент переименования в 1946 году имела:
 363-й транспортный авиационный Черкасский орденов Суворова и Богдана Хмельницкого полк (аэродром Белая Церковь, Украинская ССР) на самолетах Ли-2;
 25-й гвардейский военно-транспортный авиационный Московский полк;25-й транспортный авиационный Московский полк (аэродром Васильков, Украинская ССР) на самолетах Ли-2.

После распада СССР 5 марта 1992 года дивизия включена в состав ВВС ВС Украины. В своем составе имела:
 363-й военно-транспортный авиационный Черкасский орденов Суворова и Богдана Хмельницкого полк (аэродром Кривой Рог, Днепропетровская область Украинская ССР) на самолетах Ил-76;
 338-й военно-транспортный авиационный Рижский полк (аэродром Запорожье, Украинская ССР) на самолетах Ил-76;
 37-й военно–транспортный авиационный полк (аэродром Арциз, Одесская область Украинская ССР) на самолетах Ил-76;
 175-й отдельный батальон аэродромно-тылового обеспечения (аэродром Кривой Рог, Днепропетровская область Украинская ССР);
 563-й отдельный батальон связи РТО (аэродром Кривой Рог, Днепропетровская область Украинская ССР);
 538-й отдельный батальон аэродромно-тылового обеспечения (аэродром Запорожье, Украинская ССР);
 429-й отдельный батальон связи РТО (аэродром Запорожье, Украинская ССР);
 537-й отдельный батальон аэродромно-тылового обеспечения (аэродром Арциз, Одесская область Украинская ССР);
 467-й отдельный батальон связи РТО (аэродром Арциз, Одесская область Украинская ССР);

В связи с сокращением ВС 1 ноября 2013 года дивизия вместе с полками и частями обеспечения расформирована.

Полки дивизии 
 25-й гвардейский военно-транспортный авиационный Московский полк;
 363-й военно-транспортный авиационный Черкасский орденов Суворова и Богдана Хмельницкого полк;
 369-й военно-транспортный авиационный Ясский Краснознаменный полк;
 338-й военно-транспортный авиационный Рижский полк;
 37-й военно-транспортный авиационный полк.

Командиры дивизии 
 1946—1952 — генерал-майор авиации Листров Фёдор Михайлович;
 1952—1958 — генерал-майор авиации Болдырихин Фёдор Захарович;
 1958—1960 — полковник Щербина Павел Яковлевич;
 1960—1967 — генерал-майор авиации Савельев Виктор Дмитриевич;
 1967—1971 — полковник Захаров Виктор Васильевич;
 1971—1976 — генерал-майор авиации Шевченко Анатолий Николаевич;
 1976—1978 — генерал-майор авиации Кулыгин Борис Павлович;
 1978—1988 — генерал-майор авиации Козий Иосиф Иванович;
 1988—1992 — генерал-майор авиации Кочергин Геннадий Петрович;
 1992—1992 — генерал-майор авиации Одинцев Алексей Константинович.

Базирование

Примечания

Источники 
 Постановление СМ СССР № 1154—474 сс от 03.06.46 г. и Директива ГШ ВС СССР № орг./2/247225 от 07.06.46 г.
 Постановление СМ СССР № 4568 — 1792 сс от 11.12.48 г.
 Директива МО СССР № 448720 от 27.04.55 г.
 Постановление СМ СССР № 74 от 20.01.60 г. — О сокращении ВС СССР
 Приказ МО СССР № 00131 от 29.09.64 г. и Директива ГШ ВС СССР № 4/45600 от 15.03.65 г. и ГШ ВВС № 404564 от 23.03.65 г.
 Директива ГШ ВС СССР № орг./4/45600 от 15.03.65 г. , ГШ ВВС № 604564 от 27.03.65 г. и Командующего ВТА ВВС 3 702013 от12.04.65 г.
 Директива ГШ ВС СССР № 314/4/00118 от 12.01.79 г. , ГШ ВВС № 123/3/00220 от 05.03.79 г. и Командующего ВТА ВВС № 134/0948 от 22.05.79 г.
 Приказ МО Украины № 28 от 05.03.92 г. и Директива ГШ ВСУ № 120/409 от 04.03.92 г. и № 120/560 от 25.03.92 г.

Ссылки 
 Боевой состав ВТА ВВС СССР
 6-я гвардейская Краснознаменная ордена Б. Хмельницкого военно-транспортная авиационная дивизия

Авиационные дивизии
Воинские части и формирования — участники Сталинградской битвы